Tavera peut désigner :

Personnalités 
 Juan Pardo de Tavera (1472-1545) : ecclésiastique espagnol ;
 Michael Tavera (1961) : compositeur de musique de film américain ;
 Norlandy Tavera (1989-), coureur cycliste républicain ;
 Pietro Paolo Tavera (1518-1556) : dignitaire de l'Empire ottoman, d'origine corse ;

Toponymes

Tavera : une commune du département de la Corse-du-Sud.

Tavera Acosta : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Mata dans l'État de Sucre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme